Drakkar – imbarcazione usata dai vichinghi e dai sassoni
 Drakkar – simbolo araldico
 Drakkar Entertainment – etichetta discografica tedesca